Cazilhac (Aude) – comune francese
 Cazilhac (Hérault) – comune francese